Фраксионамијенто Санта Сесилија има више значења:

 Фраксионамијенто Санта Сесилија (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фраксионамијенто Санта Сесилија (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фраксионамијенто Санта Сесилија (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику